Михаи́л Булга́ков: Булгаков, Михаил Аркадьевич (1894—1941) — советский военнослужащий, майор.
 Булгаков, Михаил Афанасьевич (1891—1940) — русский писатель и драматург, театральный режиссёр, актёр.
 Булгаков, Михаил Иванович (1884—1910) — русский писатель и деятель эсерской партии, исследователь творчества Чернышевского.
 Булгаков, Михаил Петрович (в монашестве Макарий; 1816—1882) — митрополит Московский, историк, академик.
 Булгаков, Михаил Юрьевич (1951—1984) — советский футболист.